611-й истребительный авиационный Перемышльский Краснознамённый ордена Кутузова полк (611-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

История наименований полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 611-й истребительный авиационный полк;
 611-й истребительный авиационный Перемышльский полк;
 611-й истребительный авиационный Перемышльский ордена Кутузова полк;
 611-й истребительный авиационный Перемышльский Краснознамённый ордена Кутузова полк;
 Войсковая часть (Полевая почта) 42104.

История полка 
611-й истребительный авиационный полк сформирован в ноябре 1941 года в Среднеазиатском военном округе, (аэродром Ак-тепе, Ашхабад) как отдельный истребительный авиационный полк по штату 015/134 на самолётах И-153 на основании Директивы ВВС КА № 700837 от 27.10.1941 г. Окончив формирование полк приступил с 20 декабря 1941 года к выполнению задач по плану противовоздушной обороны города Красноводска. В начале декабря 1942 года полку поставлена задача на перелёт в состав действующей армии. 15 декабря 1942 года полк убыл через Каспийское море в состав 236-й истребительной авиационной дивизии 5-й воздушной армии Закавказского фронта, при этом переформирован по штату 015/284.

После перелёта 17 декабря 1942 года в составе 236-й истребительной авиационной дивизии 5-й воздушной армии Закавказского фронта вступил в боевые действия против фашистской Германии и её союзников на самолётах И-153, приняв участие в Туапсинской операции. Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 11 января 1943 года: старший лейтенант Пантелеев Н. Д. в воздушном бою в районе аэродрома Краснодар сбил немецкий истребитель Ме-109. В процессе боевых действий полк 30 марта 1943 года принял эскадрилью самолётов И-153 с лётчиками от 718-го иап. 24 апреля в составе дивизии передан из 5-й воздушной армии в состав 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта.

После начала Воздушного сражения на Кубани в июне 1943 года полк за 15 дней во фронтовых условиях освоил истребители Як-1 и был укомплектован самолётами за счёт полков 3-го истребительного авиационного корпуса, выбывших из 4-й воздушной армии на переформирование. С 14 июля полк в составе дивизии был передан в состав 8-й воздушной армии Южного фронта, который 20 октября 1943 года был переименован в 4-й Украинский фронт.

С 20 января 1944 года полк боевой работы не вёл, вместе с 236-й истребительной авиационной дивизией находился в резерве Ставки ВГК. К 1 мая 1944 года полк был переформирован по новому штату 015/364 и доукомплектован истребителями Як-9. Со 2 мая 1944 года полк приступил к боевой работе в составе своей 236-й истребительной авиационной дивизии в составе 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта на самолётах Як-1 и Як-9. 12 июля 1944 года полк вместе с 236-й истребительной авиационной дивизией передан в состав 2-й воздушной армии 13-го Украинского фронта, а после выполнения поставленных задач 13 августа 1944 года в составе дивизии возвращён на 3-й Украинский фронт в 17-ю воздушную армию.

За отличие в боях за овладение городами Перемышль и Ярослав 10 августа 1944 года полку приказом ВГК присвоено почётное наименование «Перемышльский» .

 За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городами Браилов и Констанца и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1944 года полк награждён орденом Кутузова III степени.

19 сентября 1944 года полк передан в состав 288-й истребительной авиационной дивизии 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта, в составе которой прошёл боевой путь до конца войны и принимал участие в операциях по освобождению Белграда, Венгрии и Австрии. С февраля 1945 года полк начал перевооружаться на Як-3.

  За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Секешфехервар, Мор, Зирез, Веспрем, Эньинг и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года 611-й истребительный авиационный Перемышльский ордена Кутузова полк награждён орденом «Боевого Красного Знамени».

К 1 мая 1945 года полк имел в боевом составе 44 Як-3 и 5 Як-9. 9 мая 1945 года полк встретил на аэродромах возле Мюнхендорфа в Австрии.

В составе действующей армии полк находился:
 с 17 декабря 1941 года по 19 января 1944 года;
 со 2 мая 1944 года по 9 мая 1945 года.

По окончании войны полк находился в боевом составе 288-й истребительной авиационной дивизии 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта (Южной группы войск с июня 1945 года), а с декабря 1945 года полк вместе с дивизией вошёл в состав 3-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 17-й воздушной армии Южной группы войск. Полк базировался на аэродроме Ямбол в Болгарии.

611-й истребительный авиационный Перемышльский Краснознамённый ордена Кутузова полк в связи с сокращениями Вооружённых сил в послевоенные годы в период с 25 марта 1947 года по 5 мая 1947 года был расформирован в составе 288-й истребительной авиационной дивизии 3-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 17-й воздушной армии Южной группы войск.

Командиры полка 
 майор, подполковник Чугунов Александр Степанович, 11.1941 — 15.06.1944
 майор, подполковник Исаенко Николай Фёдорович, 16.06.1944 — 1946

Участие в операциях и битвах 
 Туапсинская операция — с 17 декабря 1942 года по 20 декабря 1942 года.
 Новороссийская операция «Море» — с 11 января 1943 года по 3 сентября 1943 года
 Краснодарская наступательная операция — с 9 февраля 1943 года по 16 марта 1943 года.
 Воздушные сражения на Кубани — с апреля по июль 1943 года
 Миусская оборонительная операция — с 17 июля 1943 года по 2 августа 1943 года.
 Донбасская операция — с 13 августа 1943 года по 22 сентября 1943 года.
 Миусская наступательная операция — с 17 августа 1943 года по 12 сентября 1943 года.
 Мелитопольская операция — с 26 сентября 1943 года по 5 ноября 1943 года.
 Крымская наступательная операция — со 2 мая 1944 года по 12 мая 1944 года.
 Львовско-Сандомирская операция — с 13 июля 1944 года по 6 августа 1944 года.
 Ясско-Кишинёвская операция — с 20 августа 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Белградская операция — с 28 сентября 1944 года по 20 октября 1944 года.
 Будапештская операция — с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года.
 Балатонская оборонительная операция — с 6 марта 1945 года по 15 марта 1945 года.
 Венская наступательная операция — с 16 марта 1945 года по 15 апреля 1945 года.

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
За проявленные образцы мужества и героизма Верховным Главнокомандующим лётчикам полка в составе 288-й иад объявлены благодарности:
 за освобождение города Белград
 за форсирование реки Дунай
 за овладение городами Секешфехервар и Бичке
 за овладение городом Шопрон
 за овладение городом Будапешт
 за овладение городами Секешфехервар и Веспрем
 за овладение городами Папа и Девечер
 за овладение городами Чорно и Шарвар
 за овладение городами Сомбатель, Капувар и Кёсег
 за овладение городами Вашвар и Кёрменд
 за овладение городом Шопрон
 за овладение городом Надьканижа
 за овладение Винер-Нойштадтом
 за овладение городом Вена
 за овладение городом Санкт-Пёльтен
 за овладение городом Брно

Отличившиеся воины 
  Батаров Михаил Фёдорович, майор, командир эскадрильи 611-го истребительного авиационного полка 288-й истребительной авиационной дивизии 17-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5455.
  Чурилин Алексей Павлович, майор, командир эскадрильи 611-го истребительного авиационного полка 288-й истребительной авиационной дивизии 17-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза.

Лётчики-асы полка

Итоги боевой деятельности полка 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Самолёты на вооружении

Базирование

Примечания

Литература

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне

Ссылки 
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
  Майкл Хольм. 611-й иап
  611-й иап. Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Участники Крымской операции (1944)